Longstaff ist der Familienname folgender Personen:

 David Longstaff (* 1974), britischer Eishockeyspieler
 John Longstaff (1861–1941), australischer Maler
 Matthew Longstaff (* 2000), englischer Fußballspieler
 Sean Longstaff (* 1997), englischer Fußballspieler
 Shaun Longstaff (* 1972), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Will Longstaff (1879–1953), australischer Kriegsmaler